Âmico, na mitologia grega, era um gigante, filho de Posidão, e sanguinário rei dos Bebrícios, na Ásia Menor, que duelou com Pólux, sendo derrotado por este.

Gigantes da mitologia grega
Mitologia greco-romana